Johann Schleich ist der Name folgender Personen:

* Johann Emanuel Schleich (um 1684–1729), deutscher Maler
 Johann Gabriel Schleich (1710–1743), deutscher Maler
 Johann Jakob Schleich (1622–1668), deutscher Ordensgeistlicher, Abt in Metten
 Johann Karl Schleich (1759–1842), deutscher Kupferstecher